Maria de Antioquia ( 1220 – 1307) foi uma pretendente ao trono do Reino de Jerusalém entre 1268 e 1277. Reivindicou o governo do reino como regente em 1267, em nome do ausente Rei Conrado III. Seu caso legal era sólido, baseado na proximidade de sangue com o rei, mas ela foi rejeitada pela Suprema Corte de Jerusalém em favor de Hugo III do Chipre. Quando Conrado morreu em 1268, ela exigiu ser coroada como sua sucessora. Rejeitada mais uma vez por Hugo, ela se mudou para a Europa e acabou vendendo sua reivindicação para Carlos I de Anjou.

Maria nasceu  1220. Era filha do príncipe Boemundo IV de Antioquia e sua segunda esposa, Melisende de Lusinhão. Através de sua mãe, Maria era neta da rainha Isabel I de Jerusalém e do rei Amalrico do Chipre. Após a morte da meia-irmã de sua mãe, Alice de Champanhe, em 1246, Melisende apresentou uma reivindicação à regência do Reino de Jerusalém como parente mais próximo do rei menor e ausente Conrado II, mas foi rejeitada em favor do rei Henrique I de Chipre, filho de Alice. O meio-irmão mais velho de Maria, Henrique, casou-se com Isabel, filha de Alice e irmã de Henrique I do Chipre, e o casal teve um filho, Hugo de Antioquia. Maria nunca se casou e não teve filhos.

Disputa na Suprema Corte 
Na década de 1260, os tronos dos reinos de Jerusalém e Chipre foram ocupados por dois reis menores de idade, Conrado III e Hugo II, respectivamente. Eles eram descendentes de Maria de Monferrato e Alice de Champanhe, meias-irmãs mais velhas da mãe de Maria de Antioquia, respectivamente. Conrado viveu na Europa e, portanto, a regência de Jerusalém foi nominalmente atribuída a Hugo II. Mas como este também era menor de idade, a regência foi exercida primeiro por sua mãe, Plaisance de Antioquia, que morreu em 1261, e depois por sua tia Isabel, que morreu em 1264. O direito de exercer a regência de Jerusalém em nome do jovem rei do Chipre foi então disputado entre seus primos Hugo de Brienne e o filho de Isabel, Hugo de Antioquia, sendo este último escolhido pelo Suprema Corte de Jerusalém.

Hugo II morreu em 1267 e foi sucedido como rei do Chipre por Hugo de Antioquia (Hugo III). Além do trono do Chipre, este reivindicou a regência do Reino de Jerusalém, e a Suprema Corte estava preparada para aceitá-lo. Mas quando navegou em maio de 1268 para Acre, a capital do que restava daquele estado cruzado, viu sua reivindicação contestada por sua tia Maria, que estava então na casa dos quarenta. Ela afirmou que a regência deveria pertencer a ela porque ela era, em certo grau, mais próxima do rei de Jerusalém, Conrado III, e a única neta sobrevivente de Isabel I. Seu caso era legalmente mais forte do que o de Hugo. Ela forneceu informações precisas e leu para um depoimento cuidadosamente preparado. Depois de ouvir a resposta espontânea de Hugo, ela se retirou e não voltou para ouvir o veredicto. Parece que a Suprema Corte reconheceu a superioridade da reivindicação de Maria e usou sua ausência para justificar a concessão da regência a Hugo, argumentando que ela estava ausente. Na realidade, Hugo era preferível porque tinha experiência no governo e suas tropas cipriotas poderiam contribuir para a defesa do reino em declínio contra o sultão egípcio Baibars. Maria, por outro lado, não podia oferecer nada a eles. A aquisição da regência marcou Hugo como o herdeiro presuntivo do rei Conrado.

Conrado foi executado por ordem de Carlos I de Anjou em 29 de outubro de 1268. Hugo tornou-se devidamente rei de Jerusalém, mas Maria continuou a contestar seu título. Ela exigiu que fosse coroada pelo patriarca latino de Jerusalém, Guilherme de Agen, mas ele "rejeitou desdenhosamente" sua reivindicação e "a considerou inútil". Os Cavaleiros Templários apoiaram sua reivindicação, possivelmente porque esperavam que ela fosse uma governante fraca ou que vendesse o reino a Carlos. Uma venda, em vez de um desejo de governar, pode ter sido a principal motivação de Maria para reivindicar o trono. A coroação de Hugo, realizada na catedral de Tiro, foi adiada para 24 de setembro de 1269. A pretendente fez com que um escrivão e um notário interrompessem com um protesto em seu nome, após o que eles saíram correndo da catedral. Ela apelou ao apoio dos Templários antes de deixar a Terra Santa e iniciar um longo litígio na Santa Sé em Roma.

Vida na Europa 
Por volta de 1270, Maria entrou em contato com Carlos. Um navio que transportava suas mercadorias afundou naquele ano, levando o angevino a intervir por ela. A perda pode ter causado problemas financeiros duradouros para Maria. Em 24 de outubro de 1272, o Papa Gregório X autorizou o arcebispo de Nazaré e os bispos de Belém e Banyas a investigar a disputa sucessória. A pretendente compareceu ao Segundo Concílio de Lyon para apresentar novamente sua reivindicação. A cúria papal sabia que sua reivindicação era melhor do que a de Hugo, mas o cardeal bispo de Albano, Boaventura, explicou que apenas os barões de Jerusalém tinham o poder de decidir seu monarca. Maria aceitou o argumento, possivelmente em 1276, e pediu aos juízes que anulassem o caso porque ela era pobre demais para prosseguir.

Em março de 1277, Maria vendeu sua reivindicação a Carlos por pagamentos anuais de 4 mil livre tournois e 10 mil besantes sarracenos de Acre. Ele alegou, provavelmente falsamente, que a oferta do reino de Maria havia sido recusada por muitos príncipes antes de aceitar. A venda foi sem precedentes e violou as leis de herança do reino. Após a venda, Carlos prontamente enviou Rogério de San Severino para ocupar o reino para ele. Rogério chegou até Acre com credenciais assinadas pelo angevino, pela antiga pretendente e pelo Papa João XXI. Frustrado com a oposição que enfrentou, Hugo não resistiu, mas Carlos nunca foi universalmente aceito como rei. O filho de Hugo, Henrique II, recuperou Acre em 1285, mas quando a cidade caiu nas mãos do sultão egípcio Baibars em 1291, o Reino de Jerusalém foi permanentemente destruído. A anuidade de Maria foi confirmada por Carlos II, mas é duvidoso que ela tenha recebido todo o dinheiro. Ela morreu em 1307.

Tabela genealógica 

 
 
 
 
 
 

Bibliografia
 
 
 
 
 

Mulheres dos Estados cruzados
Dinastia de Poitou